El nombre de José de Rojas puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José de Rojas Recaño (1702-1794). Marino español que llegó a ser teniente general de la Real Armada Española y conde de Casas Rojas.
 José de Rojas y Galiano (1850-1908). Marqués del Bosch de Arés, conde de Torrellano y de Casa Rojas, Grande de España y caballero de la Orden de Alcántara. 
 José de Rojas y Moreno (1893-1973). Aristócrata y diplomático español. Fue conde de Casas Rojas y Embajador de España en Bucarest (Rumanía).